Lummer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Lummer (1932–2019), deutscher Politiker
 Otto Lummer (1860–1925), deutscher Physiker

Als Lummer wird auch ein Lendenkotelett beim Schwein bezeichnet; siehe Kotelett

Siehe auch:
 Lummer-Gehrcke-Platte